Queixumes dos pinos foi:
 Um livro de poesia escrito pelo galego Eduardo Pondal, ou
 o título do Hino galego, que tenha como letras as primeiras estrofes das poesias de Pondal.

Desambiguação